Stroiești se poate referi la:

 Localități din România
Stroiești - localitate din județul Botoșani
Stroiești - localitate din județul Gorj
Stroiești - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume
Stroiești - localitate din județul Vaslui

 Localități din Republica Moldova
Stroiești - comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Vezi și 
 Râul Stroiești (dezambiguizare)

 Stroe (dezambiguizare)
 Stroești (dezambiguizare)

Toponime românești